Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1962 was de 4e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 14 april tot en met 26 april 1972 in Bangkok, Thailand, werd gespeeld. Thailand werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Zuid-Korea met 2–1 verslagen. Indonesië werd derde.

Groepsfase

Groep A

Play-off

Thailand kwalificeert zich voor de finale. Malakka kwalificeert zich voor de troostfinale.

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1962
Voetbal in Thailand
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Thailand